Крушение поезда в Филадельфии — сход с рельсов поезда 12 мая 2015 года в Порт-Ричмонде, районе Филадельфии, штат Пенсильвания. Погибло 8 человек, более 200 были ранены.

Описание 

Поезд Amtrak Northeast Regional № 188 отправился от вокзала Филадельфии в 21:10 вечера (EST) по маршруту Вашингтон — Нью-Йорк. Состав состоял из семи пассажирских вагонов и локомотива Amtrak Cities Sprinter (ACS)-64 № 601.

Крушение произошло в Филадельфии в районе Порт-Ричмонд у пересечения Франкфорд-авеню и Уитшиф-лейн на левом изгибе железнодорожного пути. Максимально разрешённая скорость на этом участке ограничена до 110 км/ч перед въездом в кривую и до 80 км/ч в кривой.

Сход с рельсов произошёл в 21:23 вечера (по местному времени). В поезде находилось 238 пассажиров и 5 членов поездной бригады. В момент крушения скорость поезда составляла около 160 км/ч вместо разрешённых 80.

Весь состав сошёл с рельсов, при этом три вагона перевернулись на бок.

В результате крушения погибло 8 человек, более 200 было ранено (из них 11 в тяжёлом состоянии).

По словам представителя Национального управления США по безопасности на транспорте Роберта Самуолта, расследование крушения поезда займёт ещё около недели.

Последствия 
Некоторые пассажиры смогли сами выйти из поезда, для спасения других приходилось использовать специальные инструменты. Позже на место крушения был привезён кран для поднятия перевернувшихся вагонов и поиска застрявших в них пассажиров.

Более 200 человек были помещены в ближайшие госпитали, включая госпитали Темпльского университета и Университета Томаса Джефферсона. Кроме порезов, ударов и переломов, 11 человек получили серьёзные травмы. Машинист поезда выжил, получив при этом травмы ног, сотрясение и ранение головы.

Восемь пассажиров погибли, включая одного скончавшегося в госпитале. Среди пассажиров был бывший конгрессмен Пэтрик Марфи. Сенатор от штата Делавэр Том Карпер ехал в этом поезде, но сошёл ранее в Уилмингтоне.

Железнодорожное сообщение 
После крушения сообщение Вашингтон — Нью-Йорк было прекращено и возобновилось 18 мая.

Нью-Джерси Транзит частично прекратил перевозки на трассе Филадельфия — Атлантик-Сити до 15 мая.

Региональная железнодорожная компания SEPTA прекратила перевозки на двух маршрутах с 12 по 18 мая.

История 
Это не первый случай крушения поезда на этом участке пути. 6 сентября 1943 года близ этого же места сошёл с рельсов поезд Вашингтон — Нью-Йорк железнодорожной компании Pennsylvania Railroad. Тогда погибло 79 человек, 117 были ранены.

Расследование 
Отчёт о катастрофе был опубликован 17 мая 2016 года. Согласно ему на поезде не была установлена система контроля скорости движения. В момент происшествия машиниста отвлекли по радиосвязи, и он превысил скорость. Систему не установили в том числе и потому, что Конгресс продлил время установки оборудования на все поезда до 2018 года, а до этого было разрешено работать без этой системы.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Amtrak-Derailment-Philadelphia--303536331.html

События 12 мая
Май 2015 года
2015 год в Пенсильвании
История Филадельфии
Железнодорожные происшествия в США
Железнодорожные происшествия 2015 года